200 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XIX Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Eliminacje odbyły się 19 października, a finał 20 października 1968 roku.

Pierwszym mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Amerykanin Charles Hickcox, czasem 2:12,0 ustanawiając w finale nowy rekord olimpijski. Pozostałe miejsca na podium również zajęli reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Srebrny medal, uzyskawszy czas 2:13,0, zdobył Greg Buckingham. Najlepszy w eliminacjach John Ferris (2:13,3) wywalczył brąz.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M